USS "Nautilus" to nazwa okrętów Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych (US Navy).

 Pierwszy "Nautilus" był szkunerem, który brał udział w walkach z trypolitańskimi piratami w 1812
 Drugi "Nautilus" był szkunerem zwodowanym w 1846. Uczestnik wojny amerykańsko-meksykańskiej
 Trzeci "Nautilus" (SS-29, H-2) był okrętem podwodnym z czasów I wojny światowej
 Czwarty "Nautilus" (SP-559) był zwodowanym w 1917 patrolowcem, który służył równolegle z USS "Nautilus" (SS-29, H-2) 
 Piąty "Nautilus" (SS-168) był okrętem podwodnym, który brał udział w II wojnie światowej
 Szósty "Nautilus" (SSN-571) był pierwszym amerykańskim okrętem podwodnym o napędzie nuklearnym.

Zobacz też:
 "Nautilus" – były amerykański okręt podwodny O-12 (SS-73), przerobiony na łódź podwodną "Nautilus" w celu próby przepłynięcia pod biegunem północnym w latach 1931 – 1932
 HMS "Nautilus" – okręty brytyjskie o tej nazwie

Nautilus